Filatow (, ) ist der Familienname folgender Personen:

 Borys Filatow (* 1972), ukrainischer Jurist, Journalist, Unternehmer, Millionär und Politiker (UKROP)
 Jurij Filatow (* 1948), sowjetischer Kanute
 Leonid Alexejewitsch Filatow (1946–2003), russischer Schauspieler
 Mark Filatov (* 1990), deutscher Schauspieler
 Nikita Wassiljewitsch Filatow (* 1990), russischer Eishockeyspieler
 Nil Fjodorowitsch Filatow (1847–1902), russischer Arzt, Beschreiber der Rubeola scarlatinosa
 Pjotr Michailowitsch Filatow (1893–1941), sowjetischer General
 Sergei Iwanowitsch Filatow (1926–1997), sowjetischer Dressurreiter
 Wiktor Wassiljewitsch Filatow (1918–2009), sowjetisch-russischer Restaurator und Hochschullehrer
 Wladimir Petrowitsch Filatow (1875–1956), sowjetischer Chirurg